MX steht für:
 Mail Exchange Resource Record, einen DNS-Eintrag für den E-Mail-Verkehr per SMTP 
 Matrox MX 4400 (Office Energy Star certified Graphic Adapter, TCO 95)
 Mexicana de Aviación, mexikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Mexiko, als Landescode nach ISO 3166
 eine Reihe von Modellen der Automobilmarke Mazda
 Mazda MX-3
 Mazda MX-5
 Mazda MX-6
 Daimler-Steyr-Puch MX 50, ein Moped von Daimler-Steyr-Puch
 Motocross
 DSB MX (I), dänische Lokomotivbaureihe des Herstellers Frichs
 DSB MX (II), dänische Lokomotivbaureihe des Herstellers NoHAB
 MX-Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen, siehe: LGM-118A Peacekeeper
 MX (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 MX (Band), eine brasilianische Thrash-Metal-Band
 MX Linux, eine Linux-Distribution
 Mutagen X ein Chlorkohlenwasserstoff mit der CasNr.: 
 römische Zahlzeichen für 1010

MX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Manchester
 Portugal: Portugiesische Streitkräfte (zwei erste Buchstaben)

Mx steht für:
 Maxwell (Einheit), cgs-Einheit des magnetischen Flusses

mx steht für:
 .mx, die Top-Level-Domain von Mexiko

mX steht für:
 mX (Zeitung), eine kostenlos ausgegebene Boulevardzeitung in Australien

Siehe auch:
 M10

MX